«Hip to Be Square» (en español: «Está de moda ser formal») es una canción de Huey Lewis and the News, escrita por Bill Gibson, Sean Hopper y Huey Lewis, y publicada en 1986 como segundo sencillo del multi-álbum de platino, Fore!.

La letra narra cómo un hombre  que solía ser un rebelde se corta el pelo y sienta cabeza. Por ello, se la considera un himno de los yuppies de los años 80. En la canción se escucha cantar de fondo a los futbolistas Joe Montana y Ronnie Lott.

Apariciones

American Psycho 
La canción es citada en la novela American Psycho cuando su protagonista, Patrick Bateman, dice que es una obra maestra.

La canción también aparece en su adaptación de película durante una de las escenas más icónicas de la película:

Barrio Sésamo 
En Barrio Sésamo se hizo una parodia educativa de la canción.

Canciones 
 «Hip to Be Square»
 «Some of My Lies Are True» (Remix)
 «Hip to Be Square» (Dance remix) – 6:05
 «Hip to Be Square» (Dub mix) – 5:11

Letra

Posicionamiento

Referencias 

Sencillos de 1986
Canciones de 1986
Sencillos número uno en Billboard Hot Mainstream Rock Tracks
Canciones de Huey Lewis and the News